Hank Aaron, Amerikaans honkballer
Henry Aaron Field, Amerikaans honkbalstadion (vernoemd naar Hank Aaron)
Henry Aaron (econoom), Amerikaans econoom
Henry Aaron Hill, Amerikaans scheikundige
Henry Aaron Stern, Brits missionaris